Stati Uniti d'America
Ligonier – città della Contea di Noble, Indiana
Ligonier – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
Ligonier – township della Contea di Westmoreland, Pennsylvania